Александро́вич — українське, білоруське (Аляксандровіч, Александровіч), польське (Aleksandrowicz, Alexandrowicz) прізвище.

Відомі люди 

 Александрович Андрій Іванович (1906–1963) — білоруський поет.
 Александрович Володимир Степанович (1956) — український історик.
 Александрович Ігор Борисович (1918–1997) — український графік.
 Александрович Митрофан Миколайович (1840–1881) — український письменник.
 Александрович Степан Гусейнович (1921–1986) — білоруський письменник, літературознавець, критик.
 Александрович Стефан Вітольд (Alexandrowicz Stefan Witold) — польський геолог, професор.
 Александрович Тимофій Васильович чернече ім'я Тихін (1714, Омбиш — 21 жовтня 1746, Київ) — український просвітитель, викладач, поет, префект Києво-Могилянської академії. Автор низки підручників з піїтики та риторики.
 Александрович-Дочевський Андрій Ігорович (нар. 1958) — радянський і український художник театру, живописець. Заслужений діяч мистецтв України (1998).

Примітки 

Білоруські прізвища
Польські прізвища
Українські прізвища
Прізвища на -ич